KLOV steht für:
 Killer List of Videogames
 Bahnhof Köln-Lövenich (DS100-Code)

Abkürzung